Gauglitz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Gauglitz (* 1877), preußischer Landrat im Landkreis Goldberg (1922–1932)
 Alfred Gauglitz (1916–1988), deutscher Kirchenmaler, Restaurator und Bildhauer
 Gernot Gauglitz (* 1962), deutscher Schachspieler
 Günter Gauglitz (* 1944), deutscher Professor für physikalische Chemie